Brixton – quartiere di Londra
 Brixton – villaggio nella contea del Devon in Inghilterra
 Brixton – stazione della metropolitana di Londra
 Brixton – città vicino Johannesburg in Sud Africa.